"Prinsessan Margaret" omdirigerar hit. Ej att förväxla med svenska kronprinsessan Margareta (1882–1920).

Prinsessan Margaret, grevinna av Snowdon, Margaret Rose Windsor, född 21 augusti 1930 på Glamis Castle, Angus, Skottland, död 9 februari 2002 i London, var en brittisk prinsessa och moster till nuvarande kung Charles III, och det yngsta av två barn, efter sin äldre syster Elizabeth, till prins Albert, sedermera kung George VI och hans gemål Elizabeth Bowes-Lyon, känd som Drottningmodern under första dottern Elizabeths tid som regerande drottning.

Biografi 
År 1953 förälskade sig Margaret i överstelöjtnant Peter Townsend i Storbritanniens flygvapen. Deras kärleksförhållande orsakade stor skandal – Townsend var nämligen frånskild – och även en regeringskris. Ministrar hotade att avgå, och länderna i Brittiska samväldet vägrade acceptera giftermålsplanerna. Margaret utsattes för hård press och 1955 gick hon ut med en kommuniké att hon inte ämnade gifta sig med honom.

Den 6 maj 1960 gifte hon sig med fotografen Antony Armstrong-Jones i Westminster Abbey i London. Maken erhöll det ärftliga pärsvärdigheten Earl of Snowdon. I äktenskapet föddes två barn, sonen David (född 3 november 1961) och dottern Sarah (född 1 maj 1964). Äktenskapet blev olyckligt och paret separerade 1976; skilsmässan trädde i kraft 5 juli 1978.

Margaret vistades under långa perioder på den lilla ön Mustique i Karibien.

Slutet av Margarets liv, liksom fadern George VI:s liv, kantades av sjukdom till följd av storrökning som orsakade lungproblem. Prinsessan drabbades av flera strokes och blev halvsidesförlamad. Hon avled av en tredje stroke 71 år gammal den 9 februari 2002, bara 3 dagar efter 50-årsminnet av den 56-årige George VI:s död, och begravdes, liksom sin far 50 år tidigare, den 15 februari. Hon överlevdes av sin äldre syster drottning Elizabeth II och sin 101-årige mor, som avled bara 7 veckor efter henne.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Personer i Storbritannien under 1900-talet
Huset Windsor
Födda 1930
Avlidna 2002
Kvinnor